Franciaország
Ouzouer-sous-Bellegarde, település Franciaországban, Loiret megyében
Ouzouer-des-Champs, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Ouzouer-le-Doyen, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Ouzouer-sur-Loire, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Ouzouer-le-Marché, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Ouzouer-sur-Trézée, település Franciaországban, Loiret megyében